Кабрерос-дель-Монте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 28,00 км². Население — 77 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида